Världsmästerskapet i schack 1993 var en titelmatch mellan den regerande världsmästaren Garri Kasparov och utmanaren Nigel Short. Den spelades i London mellan den 7 september och 21 oktober 1993. Matchen spelades över 24 partier och slutade med en klar seger för Kasparov som behöll världsmästartiteln.

Bakgrund 
Matchen var omgiven av kontroverser. Kasparov och Short var missnöjda med hur FIDE hanterade arrangemangen kring matchen. De hoppade därför av och arrangerade matchen i egen regi genom den nystartade organisation Professional Chess Association (PCA). FIDE svarade med att ta ifrån Kasparov hans titel, stryka Kasparov och Short från ratinglistorna, och arrangera en parallell titelmatch mellan Anatolij Karpov och Jan Timman. Den matchen vanns av Karpov.

Det ledde till att det fanns två konkurrerande världsmästare: den ”klassiske” världsmästaren (Kasparov) och FIDE-världsmästaren (Karpov). I efterhand ser de flesta de klassiska världsmästarna som de ”riktiga”.

Kvalificering till titelmatchen 
Kvalificeringen till titelmatchen skedde i flera steg, från zonturneringar till en interzonturnering till kandidatmatcher.

Interzonturneringen 
Interzonturneringen spelades i Manila i juni och juli 1990. Den spelades med 64 deltagare och 13 ronder, det vill säga för första gången var det en så kallad ’’schweizerturnering’’ och inte en turnering där alla möter alla.

De första elva i turneringen blev kvalificerade för kandidatmatcherna, tillsammans med de fyra främsta från kandidatmatcherna i den föregående VM-cykeln 1990 (Anatolij Karpov, Jan Timman, Artur Jusupov och Jon Speelman).

Kandidatmatcherna 
Kandidatmatcherna spelades från 1991 till 1993. Matchserien sträckte sig över Sovjetunionens sammanbrott vilket innebar att Karpov och Jusupov representerade Sovjet under kvartsfinalerna men Ryssland under semifinalerna.

Åttondelsfinalerna spelades under januari–februari 1991 som bäst av 8 partier, kvartsfinalerna i Bryssel i augusti 1991 som bäst av 8 partier, semifinalerna i Linares i april 1992 som bäst av 10 partier och kandidatfinalen i San Lorenzo de El Escorial i januari 1993 som bäst av 14 partier.
Snabbschackspartier spelades som tie-break när matcherna slutade oavgjort.

Short besegrade Timman i kandidatfinalen och kvalificerade sig för titelmatchen mot Kasparov.

Regler 
Titelmatchen spelades över 24 partier. Dragserien var 40 drag på två timmar (till skillnad från tidigare VM-matcher som spelats med 40 drag på två och en halv timme).

Resultat

Se även 
 Världsmästerskapen i schack
 Schackets historia

Referenser 

1993
Sportåret 1993
1993 i Storbritannien
Sportevenemang i London
London under 1900-talet